Храм Сре́тения Господня — название христианских храмов, освящённых в честь Сретения Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме.

Обиходные названия: Сре́тенская це́рковь, Сретенский собор.

Престольный праздник — Сретение Господне, отмечаемый .

Россия

Архангельская область 
 Сретенско-Михайловская церковь — в селе Красная Ляга.
 Храм Сретения Господня — в деревне Рикасово.

Владимирская область 
 Церковь Сретения Господня в Успенском монастыре — в Александрове.
 Храм Сретения Господня — на погосте Новый Никола.

Вологодская область 
 Церковь Сретения Господня — в Вологде.
 Церковь Сретения Господня — в Великом Устюге.
 Церковь Сретения Господня — в Вытегре.

Екатеринбург и область 
 Церковь Сретения Господня — в Ирбите.
 Церковь Сретения Господня — в селе Мурзинка.
 Церковь Сретения Господня — в селе Никольское.
 Церковь Сретения Господня — в селе Прокопьевская Салда.
 Церковь Сретения Господня — в посёлке Старопышминск.
 Церковь Сретения Господня — в селе Сылва.

Москва и область 
 Сретенский собор Московского Кремля — существовал с 1560 по 1801 год в Москве.
 Церковь Сретения Господня — в Дмитрове.
 Церковь Сретения Господня в Новой Деревне — в Пушкино.
 Церковь Сретения Господня — в Серпухове.

Новгородская область 
 Церковь Сретения Господня в Антониевом монастыре — в Великом Новгороде.
 Церковь Сретения в Спасо-Преображенском монастыре — в Старой Руссе.

Ростовская область 
 Церковь Сретения Господня — в станице Александровка.
 Церковь Сретения Господня — в станице Базковской.

Санкт-Петербург и область 
 Сретенская церковь в Зимнем дворце — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Сретения Господня — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Сретения Господня в Полюстрово — в Санкт-Петербурге. Разрушена в 1933 году.
 Храм Сретения Господня — в деревне Самушкино Волховского района.

Ярославская область 
 Церковь Сретения Господня в Земляном городе — в Ярославле.
 Церковь Сретения Господня — в Ярославле.
 Церковь Сретения Господня — в Переславле.

Другие 
 Церковь Сретения Господня в Сретенском Батуринском монастыре — в селе Батурино Прибайкальского района.
 Сретенская церковь — в Бердске Новосибирской области.
 Церковь Сретения Господня — в Ельце Липецкой области. Разрушена в 1969 году.
 Церковь Сретения Господня — в Кинешме Ивановской области.
 Церковь Сретения Господня — в селе Мечётка Воронежской области.
 Церковь во имя Сретения Господня — в Петрозаводске.
 Храм Сретения Господня в Печенгском монастыре — в Мурманской области.
 Церковь Сретения Господня — в Туле. Разрушена в 1930-х.

Белоруссия 
 Сретенский храм — в Дрогичине Брестской области.

Греция 
 Сретенский собор в монастыре Святого Павла — на Афоне.

Румыния 
 Собор Святой Параскевы, Сретения Господня и Святого Мученика Георгия — в Яссах.

Украина 
 Сретенская церковь — в Киеве.
 Собор Сретения Господня — в Херсоне.

См. также 
 Сретенский монастырь